José Torres (ciclista)
 José Torres (futebolista)
 José Torres Cadena

Desambiguação